Ура́ков — фамилия тюркского происхождения. Происходит от слова урак (серп). Известные носители:

 Ураков, Геннадий Семёнович (1926—2000) — советский и российский писатель.
 
 Ураков, Ливий Петрович (1926—2006) — удмуртский государственный деятель, учёный и писатель.
 Ураков, Марат Сергеевич — советский государственный деятель
 Ураков, Николай Николаевич (1929—2017) — советский и российский микробиолог-вирусолог, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии (1982—2003), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000), лауреат Государственной премии СССР (1982), генерал-майор медицинской службы в отставке.
 Ураков, Шавкат — узбекистанский кикбоксер, чемпион Азии.
 Ураков, Эдуард Семёнович (1941—2014) — советский и российский театральный актёр, режиссёр и телеведущий детских передач, заслуженный артист РСФСР (1987).

См. также 
 Ураков бугор
 Ураково